Рябуши́нский — русская фамилия, получившая название от Рябушинской слободы Пафнутьевского монастыря близ г. Боровска.

 Рябушинские — династия российских предпринимателей:
 
 
 Рябушинский, Владимир Павлович (1873—1955) — банкир, участник Первой мировой и Гражданской войн, основатель общества «Икона».
 Рябушинский, Дмитрий Павлович (1882—1962) — учёный в области гидродинамики, основатель Аэродинамического института в Кучино, президент Русского философского общества и Ассоциации по сохранению русских культурных ценностей за рубежом.
 Рябушинский, Николай Павлович (1877—1951) — русский меценат, издатель.
 Рябушинский, Сергей Павлович (1872—1936) — сооснователь первого в России автомобильного завода, скульптор-анималист.
 Рябушинский, Степан Павлович (1874—1942) — сооснователь первого в России автомобильного завода, коллекционер иконописи.
 Рябушинский, Фёдор Павлович (1886—1910) — русский путешественник, организатор научной экспедиции Русского географического общества на Камчатку в 1908—1910 годах.

 Рябушинский, Андрей Павлович (наст. фамилия Рябков; 1969—2011) — российский пародист.

См. также 
 Рябушинская
 Особняк Рябушинского (Музей-квартира А. М. Горького)
 Усадьба Рябушинских
 Рябышев